Kongó (: 金剛) je japonský výraz pro buddhistickou vadžru (: nezničitelný předmět, někdy překládáno i jako diamant) a je součástí následujících názvů:

 Kongó – japonská hora v prefektuře Ósaka, která propůjčila své jméno několika lodím japonského námořnictva:
 Třída Kongó (1877) – třída dvou obrněných korvet japonského císařského námořnictva
 Kongó (1877) – obrněná korveta z roku 1877
 Třída Kongó (1912) – třída čtyř obrněných bitevních křižníků japonského císařského námořnictva (později přestavěných a překlasifikovaných na bitevní lodě)
 Kongó (1912) – bitevní křižník z roku 1912
 Třída Kongó (1990) – třída čtyř torpédoborců japonských námořních sil sebeobrany
 Kongó (DDG-173) – torpédoborec spuštěný na vodu v roce 1991
Kongó Gumi – nejstarší nepřetržitě fungující firma na světě založená v roce 578, jejíž samostatná existence skončila po 1428 letech v roce 2006